Эдвинас Гирдвайнис (; 17 января 1993) — литовский футболист, защитник клуба «Кауно Жальгирис» и сборной Литвы.

Биография 
Эдвинас начал взрослую карьеру в клубе «Экранас» в высшей лиге Литвы. В 2014 году перебрался в Испанию в клуб Сегунды B «Марбелья», а в 2016 году перешёл в клуб «Пяст» из Польской Лиги.

Летом 2017 года был отдан в аренду в клуб «Томь». Дебютный матч в ФНЛ сыграл 26 июля 2017 года против «Крыльев Советов». Всего за сезон провёл 22 матча в ФНЛ.

В июле 2018 года перешёл в израильский клуб «Хапоэль» (Тель-Авив), но за него сыграл только 3 матча в Кубке лиги. С августа того же года играет в Азербайджане за клуб «Кешля».

Выступал за юношескую и молодёжную сборную Литвы. В национальной сборной дебютировал 23 марта 2016 года в матче против Румынии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Марбелья»
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас